Алексей Витальевич Курганов (род. 28 апреля 1977, г. Очёр, Пермская область) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог; филолог,  (2003).

Биография 
В 1999 году окончил филологический факультет Пермского университета по специальности «русский язык и литература», затем работал в том же университете: доцент кафедры русской литературы, сотрудник Лаборатории культурной и визуальной антропологии. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 1998 г. работал актёром и режиссёром в пермском Студенческом театре драмы, в 2003—2006 гг. — в пермском театре «У Моста».

В 2005 г. окончил режиссёрское отделение Театрального института им. Б. Щукина (мастер курса М. Б. Борисов).

С 2007 г. — актёр, режиссёр и художественный руководитель театра «Московская драматическая группа». В 2008—2011 годах состоял в труппе театра «ФЭСТ».

Преподаёт мастерство режиссуры в Театральном институте им. Б. Щукина и мастерство актёра в ГИТИС.

Творчество

Роли в театрах 
пермский театр «У Моста»
 «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову, режиссёр С. Федотов) — Иван Бездомный
 «Панночка» Н. Садур, режиссёр С. Федотов — Дорош
 «Сиротливый Запад» М. Макдонаха, режиссёр С. Федотов — Вэлин Коннор
 «Предложение» А. Чехова, режиссёр С. Федотов — Ломов
пермский Студенческий театр драмы
 «Забыть Герострата» Г. Горина, режиссёр С. Мерзляков — Герострат
 «Собачий вальс» Л. Андреева, режиссёр С. Мерзляков — Феклуша
 «Дни нашей жизни» Л. Андреева, режиссёр С. Мерзляков — Фон Ранкен
 «Эмигранты» С. Мрожека, режиссёр Я. Колчанов — Интеллигент
Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина, Москва
 «Майзингер» (по пьесе Г. Грекова, реж. Ю.Муравицкий) — ангел-почтальон

 «Плоды просвещения» Л. Толстого, режиссёр М. Борисов — 1-й мужик
 «Чума на оба ваши дома» Г. Горина, режиссёр И. Шаповалов — Валентин
 «Фантазии Фарятьева», режиссёр Н. Крутиков — Фарятьев

Режиссёрские работы 
пермский Студенческий театр драмы
 «Дон-Жуан» Ж. Б. Мольера
 «Сказки» Салтыкова-Щедрина
пермский театр «У Моста»
 «Старуха» Д. Хармса
 «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина
театр «Московская драматическая группа»
 «Белый ангел с черными крыльями» Д. Балыко
театр «ФЭСТ»
 «Фантазии Фарятьева»
 «Храброе сердце» (2009)
 «Три сестры» (2011).
русский драмтеатр Башкортостана
 «Дни нашей жизни»

Роли в кино 
 2005 — 2011 —  Кулагин и партнёры — Михаил Рябикин
 2006        —  Братья по-разному — почтальон
 2006        —  Виола Тараканова. В мире преступных страстей 3 — могильщик
 2006 — 2007 — Любовь как любовь — свидетель
 2006 — 2012 — Детективы — Гвоздиков
 2007 —        Платина — сержант милиции
 2007 —        Судебная колонка (Квартира для ветерана, 8 серия) — дежурный в отделении
 2007 — 2013 — След — Кирилл Танин
 2010 —        Была любовь — эпизод
 2010 —        Школа — Арсений Иванович Дегтярёв, химик
 2013 —        Не ври мне — Алексей
 2013 —        СашаТаня — продавец пылесоса

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники филологического факультета Пермского государственного университета
Персоналии:Филологи Пермского государственного университета
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Пермского государственного университета
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Педагоги ГИТИСа